Rauno Sappinen (Tallinn, 23 januari 1996) is een Estisch voetballer die als aanvaller voor Piast speelt, die hem in de tweede seizoenshelft van 2022/23 verhuurd aan Stal Mielec.

Carrière 
Rauno Sappinen speelde in de jeugd van FCF Mustamäe en FC Flora Tallinn, waar hij ook voor het tweede en derde elftal speelde. Sinds 2013 speelt hij voor FC Flora Tallinn, waarmee hij twee keer kampioen van de Meistriliiga werd, en ook twee keer de beker en twee keer de supercup won. Na de winterstop van 2017/18 werd hij aan KFCO Beerschot Wilrijk verhuurd. Hier debuteerde hij op 9 februari 2018, in de met 0-0 gelijkgespeelde thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo. In het seizoen 2018/19 werd hij verhuurd aan FC Den Bosch, waar hij op 17 augustus 2018 in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam debuteerde. Hij kwam in de 70e minuut in het veld voor Jort van der Sande en scoorde in de 79e minuut het winnende doelpunt. In dertig competitiewedstrijden scoorde hij zesmaal voor Den Bosch. In 2019 werd Sappinen door Flora voor drie seizoenen verhuurd aan het Sloveense NK Domžale. Na een half jaar werd deze huurperiode al afgebroken.

Statistieken

Beloften

Senioren

Interlandcarrière 
Rauno Sappinen speelde voor diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen van Estland. Hij debuteerde voor het Estisch voetbalelftal op 11 november 2015, in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Georgië. Hij kwam de 73e minuut in het veld voor Ats Purje.

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Den Bosch
 Lijst van spelers van FC Flora Tallinn
 Lijst van spelers van NK Domžale

Estisch voetballer